Каждая команда, участвующая в Кубке африканских наций 2002 должна представить список из 22 игроков, три из которых должны быть вратарями.

Группа A









Группа B









Группа С









Группа D









Ссылки 
 RSSSF

2002